The Fila Fresh Crew — хип-хоп-трио, организованное в Далласе. Группа состояла из музыкантов The D.O.C (известного в то время как Doc-T), Fresh K и Dr. Rock.

История 
Работа Dr. Rock с Dr. Dre в электро-группе: «World Class Wrekin' Cru» помогла появится песням The Fila Fresh Crew в сборнике: «N.W.A And The Posse», который получил золотой сертификат RIAA, и сделал The Fila Fresh Crew известными в 1987 году. Год спустя трио выпустило мини-альбом «Tuffest Man Alive», продвижение которого было запущенно выпуском трех синглов.

Группа прекратила свое существование в 1988 году. Однако, один из участников группы, The D.O.C продолжил работу в Ruthless RecordsВ, и там же записал свой первый сольный альбом No One Can Do It Better. В 2017 году единственный мини-альбом группы «Tuffest Man Alive» был первыпущен ограниченным тиражом на CD.

Дискография

Мини-альбом

Синглы

Гостевое участие

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 Fila Fresh Crew на Discogs
 Fila Fresh Crew на сайте Werner Von Wallenrod’s
 

Хип-хоп-группы США
Музыкальные коллективы из Далласа
Хип-хоп-трио